Bilo peut désigner :

Toponymes
 en Bulgarie (le nom étant écrit ) :
 Bilo, village de l'obchtina de Kavarna, situé dans l'oblast de Dobritch ;
 Bilo, village de l'obchtina de Sliven, situé dans l'oblast de Sliven ;
 en Croatie
 Bilo, localité située dans la municipalité de Cetingrad, comitat de Karlovac ;
 en Serbie (le nom étant également écrit ) :
 le Bilo, un ruisseau de l'ouest de la Serbie, dans les monts Tara ;
 la réserve naturelle de Bilo ;
 Bilo, village situé dans la municipalité de Dimitrovgrad, district de Pirot.

Autres
 Bilo, instrument russe de musique à percussion

Homonymie de toponyme